14-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин прошёл 23-24 мая 1981 года в Риме (Италия). В нём приняли участие 62 гимнаста из 23 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1981
Международные спортивные соревнования в Риме
Спорт в Италии в 1981 году
Май 1981 года
Чемпионаты Европы в 1981 году
Чемпионаты Европы в Италии
Международные соревнования по гимнастике в Италии